Smitkova, Smítková oder Smitková ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Smítková (* 1942), tschechische Opernsängerin (Sopran)
 Tereza Smitková (* 1994), tschechische Tennisspielerin